Het wereldkampioenschap superbike van Valencia 2008 was de derde ronde van het wereldkampioenschap superbike en het wereldkampioenschap Supersport 2008. De races werden verreden op 6 april 2008 op het Circuit Ricardo Tormo Valencia nabij Cheste, Spanje.

Superbike

Race 1

Race 2

Supersport

Tussenstanden na wedstrijd

Superbike

Supersport

2008
Valencia